Шравака () или савака () означает «тот, кто слушает» или, в более общем смысле, «ученик». Этот термин используется в буддизме и джайнизме. В джайнизме шравака — это любой мирянин-джайн, также термином шравака обозначали само  (например, см.  и ). Шравакачарас — это мирское поведение, изложенное в предписаниях шветамбаров или дигамбаров.

В буддизме шраваками иногда называли выдающихся учеников Будды.

Буддизм

Ранний буддизм 
В раннем буддизме шравака или шравика — это ученик, который принимает:

 Будду как своего учителя
 учение Будды (Дхамму) — понимание Четырёх благородных истин, три характеристики бытия и стремление к ниббане. Например, во второй Метта сутте АН 4.126, принимая во внимание первую Метта сутту АН 4.125, обученный человек описывается как тот, кто «рассматривает все явления, связанные с формой, чувствами, восприятием, формациями и сознанием, как непостоянные, как страдание, как болезнь, как нарыв, как стрелу, как невзгоду, как бедствие, как чужое, как распадающееся, как пустое, как безличностное».
 правила поведения буддийского сообщества: пять заповедей для мирян, патимоккху для монашествующих.

В никаях  в зависимости от контекста также может относиться к ученику не только Будды.

Тхеравада 
Шраваками называют тех, кто следовал традиции старших монахов первой буддийской сангхи. В Палийском каноне термин «ученик» выходит за рамки деления на монахов и мирян и может относиться к любому из следующих «четырёх собраний» последователей Будды:

 бхикку (монахи)
 бхикшуни (монахини)
 упасака и упасика (миряне обоих полов)

В буддийских текстах также упоминаются четыре типа учеников в зависимости от духовных достижений:

 «Величайший ученик» (, ) — в Палийском каноне к ним причислены только Шарипутра и Маудгальяяна;
 «Выдающийся ученик» (, ) — термин относится к тем ученикам, которые признаны лучшими в том или ином качестве;
 «Великий ученик» (, ) — примерами служат Махакашьяпа, Ананда, Ануруддха и Катьяяна;
 «Обыкновенный ученик» (, ) — к этому типу относится большинство учеников, которые, будучи преданными Будде и его учению и посеяв семена для будущего освобождения, ещё не встали необратимо на путь освобождения и до сих пор остаются подвержены бесконечному перерождению.

Арьяшравака 
В палийских комментариях под арьяшраваками () подразумевают «учеников Благородного (то есть Будды)» ( — Благородный). Сома Тхера и Тханиссаро Бхикку переводят этот термин как «ученик благородных».

Однако Бхикку Бодхи интерпретирует этот термин как «благородный ученик» и, по его словам, в палийских суттах он используется двумя способами:

 в широком смысле: любой ученик Будды;
 в более узком: тот, кто, по крайней мере, находится на пути к просветлению (). В этом смысле «обычных людей» () можно противопоставить этому узкому определению «благородного ученика» (). Ньянатилока пишет:

В Палийском каноне иногда упоминаются «четыре пары» и «восемь типов» учеников, например, в Дхаджагга сутте СН 11.3, Патхама саракани сутте СН 55.24 и т. д. Речь идёт об учениках, которые достигли одной из четырёх стадий просветления:

 Сотапанна
 Сакадагамин
 Анагамин
 Архат

Что касается учеников, достигших архатства, Бхиккху Бодхи пишет:

Для каждого из этих этапов просветления есть соответствующая «пара» возможных учеников: тот, кто вступил на путь (); и достигший плода (). Каждая стадия представлена «парой» индивидуумов: путник () и обретший плод (). Таким образом сообщество учеников состоит из четырёх пар или восьми типов людей (), как описано, например, в Нандака личчхави сутте СН 55.30.

Выдающиеся ученики 
В Ангуттара-никае 1.188—267 Будда выделяет 80 различных категорий своих «выдающихся» учеников (): 47 для монахов, 13 для монахинь, десять для мирян и десять для мирянок.

Ученики, принадлежащие к этим категориями, объявлены «выдающимися» или «главными» (), но они отличаются от «величайших учеников» (), к которым относят только Шарипутру и Маудгальяяну.

Кроме того, в суттах СН 17.23, СН 17.24 и АН 4.18.6, Будда выделяет четыре пары учеников, «которым нет равных» и которые, таким образом, являются образцом для подражания. Эти четыре пары представлены 80 ведущими учениками, перечисленными выше, и указанными в суттах АН 1.188—267. Наилучшими примерами для подражания являются следующие четыре пары учеников:

 монахи: Шарипутра и Маудгальяяна
 монахини: Кхема и Уппалавана
 миряне: Читта и Хаттхака из Алави (АН 1.251)
 мирянки: Куджуттара (АН 1.260) и Велукандакия (СН 17.24).

Сообщество учеников 
В буддизме есть две основные общины ():

 «Община монахов и монахинь» () — сообщество четырёх или более монахов или монахинь, которые живут на постоянной или полу-постоянной основе в однополой компании (современные западные монахи и монахини могут жить в одном монастыре, но в разных жилых помещениях). В этом монашеском сообществе есть ещё одно подразделение имеющих существенные духовные достижения (вошедшие в поток) — «благородная сангха» ()
 «Сообщество учеников» () соответствует широкому сообществу монахов, монахинь, мужчин и женщин.

В качестве примера традиционной ссылки на савака-сангху в Палийском каноне в Дхаджагга сутте СН 11.3 Будда советует своим монахам памятовать о Будде, Дхамме и сангхе, если они испытывают страх. И памятуя о сангхе, они должны вспомнить:

 

Подобную фразу можно найти и в ежедневной декламации мирян «Сангха Вандана» («Приветствие Сангхе»).

Махаяна 
В буддизме Махаяны шраваки или архаты иногда негативно противопоставляются бодхисаттвам.

В работе IV века Абхидхармасамуччая Асанга описывает последователей Шравакаяны, как наделённых слабыми способностями, которые используют Шравака Питаку, нацелены на собственное освобождение и взращивают отрешённость для достижения освобождения. В Пратьекабуддаяане те, кто используют Шравака Питаку, описываются как имеющие средние способности, следующие Дхарме Пратьекабудд и настроенные на личное просветление. Наконец, те, кто в «Великой Колеснице» изображаются как использующие Бодхисаттва Питаку, обладают проницательностью, следуют Дхарме Бодхисаттвы и стремятся к совершенству и освобождению всех существ и достижению всеобщего просветления.

Согласно учению Йогачара Васубандху, существует четыре типа шраваков:

 Фиксированный
 Высокомерный
 Преобразованный
 Обращённый (в Бодхи)

По словам Дже Цонкапа, основателя школы Гелуг тибетского буддизма:

Джайнизм 

Шравака в джайнизме — это мирянин-джайн. Он является слушателем наставлений монахов и учёных. В джайнизме сообщество состоит из четырёх частей: монахов, монахинь, шраваков (мирян) и шравиков (мирянок).

Термин шравака также использовался для сокращённого обозначения самого сообщества. Например,  — это джайнское сообщество из Раджастхана. С давних пор изолированная джайнская община в Восточной Индии известна как .

Поведение шраваки регулируется текстами, называемыми шравакачарами, наиболее известным из которых является Ратнакаранда шравакачара самантабхадра.

Шравака духовно совершенствуется через одиннадцать пратим. После одиннадцатого шага он становится монахом. Джайны выполняют шесть обязательных практик, известных как авашьяки: самайика (практика безмятежности), чатурвимшати (восхваление тиртханкары), вандан (уважение к учителям и монахам), пратикрамана (самоанализ), кайотсарга (неподвижность) и пратьяхьяна (отречение).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Digital Dictionary of Buddhism (логин userID «guest»)

Буддийские титулы
Понятия буддизма
Ученики Будды